Wegen:
N4 (België)
RN4 (Benin)
N4 (Frankrijk)
N4 (Ghana)
N4 (Ierland)
N4 (Luxemburg)
N04 (Oekraïne)
N-IV (Spanje)
N4 (Zuid-Afrika)
N4 (Zwitserland)